Efêmera (arte) — matéria escrita ou impressa transitória
 Efêmera (álbum) — álbum de estreia da cantora Tulipa Ruiz
 Ephemera — grupo de criaturas personagens de Dungeons & Dragons
 Ephemeroptera — género de inseto
 Ephemera: Archaeology on Television — curta-metragem de 2004
 Plectrohyla ephemera — espécie de sapo

Ver também 
 Rio intermitente
 Volatilidade

Desambiguação